Пота́нин () — русская фамилия. Образована от прозвища Потаня — уменьшительной формы христианского имени Потапий / Патапий или — Потамий; по другой версии — от прозвища или неканонического имени Потана (Потаня), возникшего от древнерусского слова, значение которого пока не установлено.

Известные носители 
 Потанин, Андрей Николаевич (род. 1940) — советский теннисист.
 Потанин, Валерий Викторович (1954—2019) — народный артист России.
 
 
 Потанин, Гавриил Никитич (1823—1910) — русский писатель, литератор и педагог.
 Потанин, Григорий Николаевич (1835—1920) — русский географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник, один из идеологов сибирского областничества.

Топонимы, гидронимы 
 Потанина ледник — крупнейший долинный ледник Алтая, расположенный на стыке массива Таван-Богдо-Ула и Монгольского Алтая, в Монголии.
 Потанина река — водная артерия Окского бассейнового округа, протекает в Родниковском районе Ивановской области России.
 Потанины горы — горный массив на севере Челябинской области, принадлежащий горной системе Среднего Урала.
  — населённые пункты и железнодорожная станция.
  — населённые пункты.

Примечания